Accastillage peut désigner :

 accastillage, sur un navire, l'ensemble des accessoires de pont ;
 accastillage, en lutherie, les éléments d'une guitare, tels que les mécaniques, potentiomètres, chevalets, vibrato… qui sont autant de parties métalliques, et dont la plupart se trouvent sur le corps de la guitare ;
 accastillage, en plomberie sanitaire, l'ensemble des accessoires de salles de bains et WC (porte savon, dérouleur de papier toilette, patère, barre de relevage, ...) ;
 accastillage, dans le commerce, le matériel nécessaire à la mise en place et/ou la présentation de produits.